TB или tb може да се отнася за:

 Тербий, химичен елемент с означие Tb
 Терабит (Tb), единица за количество данни
 Терабайт (TB), единица за количество данни
 болестта туберкулоза